Jméno a příjmení Leslie Phillips má více nositelů:

 Leslie Phillips (1924–2022) – anglický herec
 Leslie Phillips (hráč kriketu) (1899–1979) – anglický hráč kriketu
 Sam Phillips (zpěvačka) (Leslie Ann Phillips; * 1962) – americká zpěvačka a skladatelka
 Les Phillips (Leslie Michael Phillips; * 1963) – anglický fotbalový záložník
 Leslie Gordon Phillips (1892–1966) – britský armádní důstojník